Cuango steht für

Kwango (Fluss), einen Fluss in Angola und der Demokratischen Republik Kongo
Cuango (Angola), eine Kreisstadt in Angola